Atlantica – antico continente
Atlantica – parco acquatico
Atlantica Revista de Arte y Pensamiento – rivista spagnola